Mendoza steht für:
 Mendoza (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Mendoza (E 3), ein Zerstörer der argentinischen Marine (Stapellauf 1928)
 Mendoza (Schiff, 1920), ein britisches Passagierschiff (1942 versenkt)

Mendoza  ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte:
 Provinz Mendoza in Argentinien
Orte:
 Mendoza (Argentinien), Stadt in Argentinien
 Mendoza (Chuquisaca), Ort im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Mendoza (Peru), Stadt in Peru
 Mendoza (Spanien), Ort in der Provinz Álava im Baskenland, Spanien
 Mendoza (Uruguay), Ort in Uruguay
 Mendoza (Texas), Stadt in den Vereinigten Staaten
sowie:
 Río Mendoza, Fluss in Argentinien
 (3868) Mendoza, ein Asteroid des Hauptgürtels
Siehe auch:
 Mendouça